Europamästerskapet i basket 1983 kan syfta på:

Europamästerskapet i basket för herrar 1983
Europamästerskapet i basket för damer 1983